Franciszek Wójcik – polityk, minister
 Franciszek Wójcik – polski uczony z zakresu elektrotechniki
 Franciszek Wójcik – polski malarz